Цукада () — японская фамилия. Известные носители:

 Цукада, Маки (род. 1982) — японская дзюдоистка, выступающая в тяжёлой весовой категории.
 Цукада, Рикити (1892—1958) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны.
 Цукада, Масао (1914—1977) — сёгист, почётный 10-й дан по сёги, глава NSR (1974—1977).